Симона Ле Баржи, госпожа Симона, собственно Полин Бенда (; , Париж — , , департамент Эсон) — французская , , хозяйка литературного салона.

Из богатой еврейской семьи, по материнской линии принадлежала к роду Рейнах, двоюродная сестра писателя и публициста Жюльена Бенда. Дебютировала на сцене в 1902, выступала на сценах Комеди Франсэз, парижских театров Жимназ, Ренессанс, Порт-Сент-Мартен, Сары Бернар и др. в пьесах Ростана, Пиранделло, Анри Батая, Жоржа де Порто-Риша, Анри Бернстайна.

Первый муж – актёр, режиссёр, педагог Шарль Ле Баржи (1858-1936). Второй – Клод Казимир-Перье (1880-1915), сын президента Французской республики Жана Казимира-Перье, он погиб на фронте Первой мировой войны. Третий муж – драматург, эссеист Франсуа Порше (1877-1944), в его пьесах Симона играла. Принимала в своем имении Три-Ла-Виль (Пикардия) Алена-Фурнье, Шарля Пеги, Жана Кокто и др.

Много лет входила в жюри премии Фемина (1935-1985). Автор нескольких пьес, в том числе – биографической драмы Эмили Бронте (1945). Оставила мемуары «Настоящий роман» (1954, переизд. 1957). В 1992 г. была издана её переписка с Аленом—Фурнье.

Лауреат Большой литературной премии Французской академии (1960). Командор Ордена Почётного легиона.

Симона Ле Баржи умерла в 1985 году.

Примечания 

Актрисы Франции
Драматурги Франции
Мемуаристы Франции
Французские писательницы
Французские писатели
Хозяйки литературных и великосветских салонов Франции
Командоры ордена Почётного легиона
Артисты, известные под псевдонимами
Писательницы Франции
Выпускники Высшей национальной консерватории драматического искусства
Столетние долгожительницы Франции